Plaats in Indonesië
 Kutoanyar (Kedu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kutoanyar (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java